ZIH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Ixtapa-Zihuatanejo, Ixtapa/Zihuatanejo, Messico